Pí (Π, π) má více významů:

 Pí (písmeno) – řecké písmeno
 Pí (číslo) – Ludolfovo číslo (3,14159…)
 Pí (film) – film Darrena Aronofskyho (1998)
 Prvočíselná funkce – matematická funkce udávající počet prvočísel menších než dané číslo
 Pion – název částice (mezon pí)
 Násobení – symbol ∏ pro součin

Externí odkazy 
 

Řecká písmena